Les compétitions de tennis des 11 Jeux africains ont lieu au Fecoten/Tennis club à Brazzaville en République du Congo du 11 au . Six épreuves figurent au programme, trois masculines trois féminines en simple, doubles et par équipes.

Médaillés

Tableau des médailles

Résultats

Simple messieurs  
63 participants

Simple dames  
40 participantes

Double messieurs    
Participation de 29 doubles de 20 pays.

Double dames    
Participation de 18 doubles de 11 pays.

Notes et références 

2015
Jeux africains de 2015
Jeux africains
Tennis en république du Congo